Pissecker ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Pissecker (1929–1985), österreichischer Fernsehjournalist und Textautor von Wienerliedern
 Wolfgang Pissecker (* 1965), österreichischer Kabarettist, Schauspieler und Autor